Джо́шуа Кри́стиан Ко́джо Кинг (; родился 15 января 1992, Осло) — норвежский футболист вингер турецкого клуба «Фенербахче» и национальной сборной Норвегии.

Клубная карьера 
Кинг родился и вырос в Ромсосе, пригороде Осло, в семье гамбийца и норвежки.

Джошуа начинал свою карьеру в местном «Ромсос Идреттслаг», в возрасте шести лет. В 2006 году, в возрасте четырнадцати лет, он подписал контракт с «Волеренгой», где провел два сезона перед тем, как его заметил скаут «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер.

Джошуа Кинг подписал контракт с «Юнайтед» в январе 2008 года, когда ему исполнилось шестнадцать и дебютировал за молодежную команду 29 марта 2008 года, когда «Юнайтед» был разгромлен «Сандерлендом» со счётом 1:5. Он также забил четыре мяча в четырёх матчах, когда академия «Юнайтед» выиграл Молочный кубок. Джошуа успел сыграть две игры на старте Академической премьер-лиги сезона 2008/09 перед травмой, из-за которой он выбыл до января 2009 года.

Через две игры после возвращения Кинг сделал «дубль» в ворота «Болтона» 31 января 2009 года. Спустя несколько недель Кинг дебютировал за резервистов в Резервной премьер-лиге, выйдя на замену.

В начале сезона 2009/10 Джошуа Кинг вышел на замену Зорану Тошичу в финале Большого кубка Ланкашира, когда МЮ обыграл «Болтон» со счётом 1:0. 23 сентября 2009 года Кинг вышел на замену в третьем раунде Кубка Футбольной лиги в матче против «Вулверхэмптон Уондерерс» на 81-й минуте в футболке с номером 41.

7 августа 2010 года Кинг перешёл в «Престон Норт Энд» на правах аренды на 3 месяца, став тысячным игроком, когда-либо игравшим за клуб. Джошуа дебютировал за клуб на следующий день, выйдя на замену на -й минуте матча, когда «Престон» проиграл «Донкастер Роверс» — 2:0.

Свой единственный гол Джошуа забил в матче первого раунда Кубка Футбольной лиги в матче против «Стокпорт Каунти», установив окончательный счёт — 5:0.

В августе 2011 года было объявлено, что следующий сезон Кинг проведёт в аренде в немецкой «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.

16 января 2012 года форвард перешёл в английский клуб «Халл Сити» на правах аренды сроком до окончания сезона 2011/12.

22 ноября 2012 года Кинг присоединился к «Блэкберн Роверс» на правах аренды до 31 декабря. По условиям арендного соглашения, «Роверс» получили право выкупить контракт футболиста. 2 января 2013 года было объявлено о том, что Кинг подписал полноценный контракт с «бродягами». Контракт рассчитан на 2,5 года. За «Блэкберн» выступал до 2015 года, когда его контракт с клубом подошёл к концу. Всего за ланкаширский клуб сыграл в 74 матчах и забил 8 голов.

28 мая 2015 года было объявлено, что Кинг на правах свободного агента перешёл в футбольный клуб «Борнмут», который впервые в истории вышел в АПЛ. 8 августа 2015 года дебютировал за новый клуб в Премьер-лиге в матче против «Астон Виллы» (0:1). 21 ноября забил свой первый гол за команду, поразив ворота «Суонси Сити». 12 декабря 2015 года отметился победным голом в ворота «Манчестер Юнайтед». По итогам сезона с 7 голами (6 в АПЛ) стал лучшим бомбардиром команды.

Сезон 2016/17 получился для Кинга прорывным: он забил 16 голов в 36 матчах «Борнмута» в АПЛ. Кроме того, он смог отметиться своим первым хет-триком в АПЛ, трижды поразив ворота «Вест Хэма», в матче который завершился победой «Борнмута» со счётом 3:2. 29 августа подписал с «Борнмутом» новый контракт на четыре года. Следующий сезон сложился для нападающего менее удачно. Тем не менее, он смог отметиться восемью забитыми голами в 33 матчах чемпионата Англии.

В сезоне 2018/19 Кинг в 35 матчах Премьер-лиги поразил ворота соперников «Борнмута» 12 раз. Сезон 2019/20 сложился не так удачно, как для самого футболиста, так и для его клуба: Кинг забил шесть голов в 26 матчах чемпионата страны, а «Борнмут» спустя пять сезонов вылетел из АПЛ.

1 февраля 2021 года перешёл в «Эвертон», подписав контракт на полгода. 3 февраля дебютировал в новом клубе, выйдя на замену в победной игре против «Лидса» (2:1). Всего до конца сезона принял участие в 11 матчах «Эвертона», каждый раз выходя на замену. Голов в этих играх не забил. 4 июня 2021 года было официально объявлено, что «Эвертон» не станет продлевать контракт с нападающим.

Статистика выступлений

Клубная

Достижения

Личные 
 Футболист года в Норвегии: 2017

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на официальном сайте «Эвертона»
 Профиль  на официальном сайте Премьер-лиги

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Борнмут»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Уотфорд»
Игроки ФК «Фенербахче»